Diagrammes est le titre de plusieurs revues :
 Diagrammes, une revue scientifique ;
 Diagrammes, une revue sur le jeu d'échecs.

Homonymie de titre